Die 1. deild karla 2013 war die 59. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 9. Mai und endete am 21. September 2013.  Neben Meister Fjölnir Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte Víkingur Reykjavík auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2013 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2013 rsssf.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013